YYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Big Bay Yacht Club di Big Bay (Columbia Britannica) (Canada)